Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2001 () проводился с 3 по 11 февраля 2001 года в городе Сент-Катаринс (провинция Онтарио) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 52-й раз для юниоров-мужчин, в 31-й раз для юниоров-женщин, в 10-й раз в провинции Онтарио и в 1-й раз в Сент-Катаринс.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на , который проводился в марте 2001 в городе Огден (штат Юта, США).

В мужском и женском турнире принимало участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Брэд Гушу в 1-й раз стал чемпионом), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Майк Макьюэн). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (скип Brian Adams).

В женском турнире чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Остров Принца Эдуарда (скип Сьюзан Годэ стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Саскачеван (скип Стефани Миллер). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Carrie Lindner).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2001
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2001

Спорт в Канаде в 2001 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Сент-Катаринсе
Февраль 2001 года